Голишов (, ) — город на юго-западе Чехии, в районе Домажлице Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о Голишове относятся к 1272 году, который являлся тогда собственностью монастыря Хотешов. В начале XIX века к югу от деревни начали добывать каменный уголь. Кроме угля, в окрестностях Голишова добывались также свинец, цинк, серебро и графит. В 1897 году в Голишове был построен стекольный завод. В 1960 году получил статус города.

География 
Расположен в 26 км к юго-западу от Пльзеня, на реке Радбуза, на высоте 384 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Кюммерсбрук, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края